Фуэнтепиньель ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 12,03 км². Население — 120 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Fuentepiñel en movimiento

Муниципалитеты Сеговии